Ramsau peut faire référence à :
 Ramsau, commune autrichienne du district de Lilienfeld, en Basse-Autriche ;
 Ramsau am Dachstein, commune autrichienne du district de Liezen, en Styrie ;
 Ramsau bei Berchtesgaden, commune allemande de l'arrondissement du Pays-de-Berchtesgaden, en Bavière ;
 Ramsau im Zillertal, commune autrichienne du district de Schwaz, en Tyrol.